Qasr (, plural qusur), din latină castrum, se poate referi la:

Individual Qasr  și locuri numite după qasr

Tipuri particulare de qasr

Alcázar (termen spaniol înnăscut; de asemenea, "Alcácer" sau "Alcàsser")
Alcazar (dezambiguizare)
Castele deșertice, Umayyad qusur, ale cărui nume au toate forma Qasr XY
Ksar (forma nord-africană a cuvântului)